Spinogoephanes är ett släkte av skalbaggar. Spinogoephanes ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Spinogoephanes